Вєтка, Ветка () — назва географічних об'єктів у Білорусі та Росії.

Вєтка (Донецьк)

Вєтка — місто, административный центр Вєтківського району Гомельської області.
 Вєтка — селище в Буда-Кошельовському районі Гомельської області.
 Вєтка — присілок в складі Слуцькому районі Мінської області.
 Вєтка — селище в складі Солігорського району Мінської області.
 Вєтка — присілок у складі Бєлиницького району Могильовської області.
 Вєтка — присілок у складі Хотимського району Могильовської області.
 Вєтка — острів на річці Сож.
 Вєтка — слобода, заснована старообрядцями в кінці XVII століття на острові Вєтка при впадінні однойменної річки в річку Сож.

Вєтка — село в Пестовському районі Новгородської області.
 Вєтка — село в Ольгінському районі Приморського краю.
 Вєтка — селище в Єршовському районі Саратовської області.
 Вєтка — річка в Гордєєвському районі Брянської області, рукав річки Іпуть.
 Вєтка — річка в Бокситогорському районі Ленінградської області.

Див. також 
 Вітка (значення)